Il tabellone singolare del Gramado Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Pedro Rebolledo. In finale ha sconfitto Christian Weis con il punteggio di 6-2, 6-3.

Teste di serie

  Cássio Motta (secondo turno)
  João Cunha e Silva (quarti di finale)
  Eduardo Bengoechea (quarti di finale)
  Mauro Menezes (primo turno)

  Fernando Roese (secondo turno)
  Jaime Oncins (secondo turno)
  Gustavo Giussani (primo turno)
  Sergio Cortés (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Gramado Challenger 1990